Троя́н () — троянский, троянец, имеющий отношение к Трое.

 Троян — персонаж южнославянского фольклора.

Фамилия 
 Троян — епископ Сентский. День памяти — 30 ноября.
 Троян, Вадим Анатольевич (род. 1979) — начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
 Троян, Елена Викторовна (род. 1974) — советская и российская самбистка, дзюдоистка.
 Троян, Иван (род. 1964) — чешский актёр.
 Троян, Иван Иванович (1901—1944) — участник гражданских войн в России и Испании, деятель движения Сопротивления во Франции.
 Троян, Иван Семёнович (1896—1977) — советский генерал-майор.
 Троян, Иоганнес (1837—1915) — немецкий писатель, редактор, публицист.
 Троян, Надежда Викторовна (1921—2011) — советская разведчица, Герой Советского Союза.
 Троян, Филарет Варфоломеевич (1866 — ?) — полковник Российской императорской армии; кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Троян, Филип (род. 1983) — чешский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Троян — посёлок в Жирятинском районе Брянской области России.
 Троян — село в Леовском районе Молдавии.
 Троян — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Симеоновград.
 Троян — город в Ловечской области Болгарии.
 Троян — община в Болгарии. Входит в состав Ловечской области.

Другое 
 план «Троян» () — американский план 1949 г. ядерный бомбардировок городов СССР.
 T-28 «Троян» — американский учебно-тренировочный самолёт.
 Trojan (ИМР) — британская инженерная машина разграждения.
 Trojan Records — британский музыкальный лейбл.
 «Троян» — разговорное название троянских программ.

См. также